Габриэль Аксель (; 18 апреля 1918 — 9 февраля 2014) — датский кинорежиссёр, обладатель премии «Оскар» 1987 года за лучший фильм на иностранном языке.

Биография 
Родился в городе Орхусе, на востоке полуострова Ютландия.

Большую часть детства провёл во Франции, после возвращения в Данию стал актёром Королевского театра, некоторое время состоял в труппе парижского театра «Атеней» у Луи Жуве.

С начала 1950-х годов работал на телевидении и в кино, был автором лент, отмеченных на престижных фестивалях. В 1967 году его фильм «Красная мантия» претендовал на главный приз Каннского фестиваля. Наиболее известен по экранизации книги датской писательницы Карен Бликсен «Пир Бабетты».

Избранная фильмография 
 1953 — Медведь / En bjørn
 1958 — Девочки хотят / Guld og grønne skove
 1967 — Красная мантия / Den røde kappe
 1980 — Турский священник / Le Curé de Tours
 1987 — Пир Бабетты / Babettes gæstebud
 1994 — Принц Ютландии / Prince of Jutland
 1995 — Люмьер и компания / Lumière et compagnie

Награды и номинации 
 Золотой медведь Берлинского фестиваля («Девочки хотят», номинация)
 Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля («Красная мантия», номинация)
 Специальное упоминание Каннского фестиваля («Красная мантия», победитель)
 Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Пир Бабетты», победитель)
 Премия BAFTA за лучший фильм на иностранном языке («Пир Бабетты», победитель)
 Премия BAFTA за лучший фильм («Пир Бабетты», номинация)
 Премия BAFTA за лучшую режиссуру («Пир Бабетты», номинация)
 Специальный приз экуменического жюри Каннского фестиваля («Пир Бабетты», победитель)
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке («Пир Бабетты», номинация)
 Серебряный кондор Аргентинской ассоциации кинокритиков за лучший иностранный фильм («Пир Бабетты», победитель)
 Премия Общества кинокритиков Канзаса за лучший иностранный фильм («Пир Бабетты», победитель)
 Премия Лондонского кружка кинокритиков за лучший фильм на иностранном языке («Пир Бабетты», победитель)
 Гран-при жюри Фестиваля скандинавских фильмов в Руане («Пир Бабетты», победитель)
 Приз зрительских симпатий Фестиваля скандинавских фильмов в Руане («Пир Бабетты»,победитель)
 Специальный приз Международного кинофестиваля в Копенгагене за вклад в искусство кино

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии BAFTA